Känzig ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Känzig (* 1984), Schweizer Sängerin und Songwriterin
 Heiri Känzig (* 1957), Schweizer Musiker
 Tobias Känzig (* 1993), Schweizer Unihockeyspieler
 Werner Känzig (1922–2002), Schweizer Physiker